Первая футбольная лига Македонии 2012/2013 () — 21-й сезон чемпионата Македонии по футболу. Он начался 11 августа 2012 года и закончился 2 июня 2013 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

2012/2013
2012 год в Северной Македонии
2013 год в Северной Македонии
Македония